Corema – gênero botânico
 Coremas – cidade no interior da Paraíba
 Açude Coremas – barragem do rio Piranhas–Açu
 Coremas (tribo) – tribo extinta do Nordeste
 Comarca de Coremas – Comarca de primeira entrância